Nowe Państwo – okres w dziejach starożytnego Egiptu
 Nowe Państwo – okres dyktatury w Portugalii
 Nowe Państwo – czasopismo